Шейдеман () — немецкая фамилия:

 Шейдеман, Генрих (ок. 1595—1663) — немецкий композитор и органист.
 Шейдеман, Георгий Михайлович (1867—1940) — генерал-лейтенант, брат С. М. Шейдемана.
 Шейдеман, Евгений Михайлович (1846—?) — русский офицер и общественный деятель, член III Государственной думы от Полтавской губернии.
 Шейдеман, Карл Фёдорович — русский генерал.
 Шейдеман, Сергей Михайлович — русский генерал от кавалерии, участник Восточно-Прусской операции.
 Шейдеман, Филипп (1865—1939) — немецкий политический деятель, рейхсканцлер Германии в 1919 году.